Ez a szócikk a Magnum című sorozat epizódjait listázza.

Évados áttekintés

Első évad (2018-2019)

Második évad (2019-2020)

Harmadik évad (2020-2021)

Negyedik évad (2021-2022)

Ötödik évad (2023)

Források 
 
 

Televíziós sorozatok epizódlistái